Gordolobo puede referirse a:

El nombre común de la planta Arctium lappa.
El nombre común de la planta Bocconia frutescens.
El nombre común de la planta Gnaphalium attenuatum
El nombre común de la planta Gnaphalium conoideum.
El nombre común de la planta Pseudognaphalium chartaceum
El nombre común de la planta Verbascum blattaria.
El nombre común de la planta Verbascum boerhavii.
El nombre común de la planta Verbascum densiflorum.
El nombre común de la planta Verbascum giganteum.
El nombre común de la planta Verbascum lychnitis.
El nombre común de la planta Verbascum nevadense.
El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.
El nombre común de la planta Verbascum rotundifolium.
El nombre común de la planta Verbascum simplex.
El nombre común de la planta Verbascum sinuatum.
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.
El nombre común del género Tussilago'''.

Enlaces externos